Silvinho oder Sylvinho ist der Künstlername mehrerer Fußballspieler:

 Sílvio Antônio (* 1974), brasilianischer Fußballspieler (u. a. Stuttgarter Kickers)
 Silvio Paiva (Künstlername Silvinho; * 1958), brasilianischer Fußballspieler 
 Silvio Mendes Campos Júnior (* 1974), brasilianischer Fußballspieler (u. a. FC Barcelona)